Eisgrub ist:

 Eisgrub (Landshut), Einöde der Stadt Landshut
 der deutsche Name für den Ort Lednice in Tschechien
 dementsprechend Schloss Eisgrub für das Schloss Lednice
 Eisgrubweg (Mainz), Straße über einem Eiskeller in Mainz

der ehemalige deutsche Name für die Gemeinden in der Slowakei
 Veľký Grob, für Deutsch-Eisgrub in der Westslowakei
 Slovenský Grob, für Slowakisch-Eisgrub in der Westslowakei
 Chorvátsky Grob, für Kroatisch-Eisgrub in der Westslowakei